Опа́рино — пригородная деревня в Калининском районе Тверской области. Относится к Никулинскому сельскому поселению.

Расположена к западу от Твери, в 3 км от посёлка Мигалово, в 1 км к югу от деревни Рябеево.

Ссылки 
 

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)